Luxemburgi Katalin (1342–1395) cseh királyi hercegnő, osztrák hercegné, IV. Károly német-római császár és cseh király legidősebb gyermeke
Luxemburgi Katalin (1353–1378) cseh királyi hercegnő, falkenburgi hercegné, János Henrik cseh királyi herceg, morva őrgróf legidősebb gyermeke
Luxemburgi Katalin (–1461 körül), Tour-devant-Virton úrnője, (Latour-)Luxemburgi Vencelnek, Tour-devant-Virton urának a lányaként Luxemburgi Vencel cseh királyi herceg és luxemburgi herceg dédunokája természetes ágon